Mandingo Massacre ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Jules Jordan und dessen gleichnamigen Produktionsstudios. Die Filme gehören zur Kategorie Interracial und Gonzo-Filme. Der Darsteller Mandingo ist in jeder der Szenen mit unterschiedlichen Darstellerinnen zu sehen.

Darsteller 
 Mandingo Massacre 1 (2011): Adriana Luna, Alanah Rae, Heather Starlet, Jada Stevens, Lisa Ann
 Mandingo Massacre 2 (2011): Amy Reid, Asa Akira, Kristina Rose, Mason Moore, Phoenix Marie
 Mandingo Massacre 3 (2012): Chastity Lynn, Jacky Joy, Lily Labeau, London Keys, Penelope Piper
 Mandingo Massacre 4 (2012): Amy Brooke, Angelina Valentine, Beaue Marie, Chastity Lynn, Ivana Sugar, Julia Ann, Kagney Linn Karter
 Mandingo Massacre 5 (2012): Anikka Albrite, Christie Stevens, Cindy Starfall, Eva Angelina, Skin Diamond
 Mandingo Massacre 6 (2012): Austin Taylor, Julie Cash, Krissy Lynn, Nadia Styles, Rayveness, Riley Reid
 Mandingo Massacre 7 (2013): Gabriella Paltrova, Jayden Jaymes, Lisa Ann, Riley Reid, Sheena Shaw
 Mandingo Massacre 8 (2013): Chanel Preston, Kelly Divine, Lea Lexis, Sarah Jessie, Mischa Brooks, Lia Lor
 Mandingo Massacre 9 (2016): Keisha Grey, August Ames, Chloe Amour, Goldie
 Mandingo Massacre 10 (2016): Jillian Janson, Luna Star, Nina North, Abigail Mac
 Mandingo Massacre 11 (2017): Ashley Fires, Samantha Saint, Selena Rose, Zoey Monroe
 Mandingo Massacre 12 (2017): Monique Alexander, Janice Griffith, Sydney Cole, Olivia Austin
 Mandingo Massacre 13 (2017): Abella Danger, Megan Rain, Aubrey Sinclair, Kristen Scott
 Mandingo Massacre 14 (2018): Brandi Love, Jill Kassidy, Gia Derza, August Taylor

Auszeichnungen 
 2013: XRCO Award – Best Ethnic Series
 2013: XBIZ Award – Interracial Series of the Year
 2013: AVN Award  – Best Interracial Series
 2014: AVN Award  – Best Interracial Series
 2014: AVN Award  – Best Boy/Girl Sex Scene (Riley Reid und Mandingo)

Weblinks 
  Filmografie des Darstellers Mandingo

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film